Hans Axel von Fersen - nobre e militar sueco.
Thomas Fersen - um cantor e compositor francês.
Jacques d'Adelswärd-Fersen - um aristocrata francês.
Desambiguações de sobrenomes

de:Fersen
ru:Ферзен (фамилия)